Zyklop bezeichnet:

 eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Kyklop
 eine angeborene Fehlbildung, siehe Zyklopie

Siehe auch:
 Cyclop